Ženská čtyřhra Guangzhou International Women's Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže kantonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla americko-čínský pár Asia Muhammadová a Pcheng Šuaj, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený belgicko-nizozemský pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal australské turnajové dvojky Monique Adamczakovou se Storm Sandersovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Mertensová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Obě vítězky se v následném vydání žebříčku WTA čtyřhry posunuly na dosavadní kariérní maxima, když Mertensové patřila 41. a Schuursové 40. příčka.

Nasazení párů 
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Monique Adamczaková /  Storm Sandersová (finále)
  Lesley Kerkhoveová /  Lidzija Marozavová (semifinále)
  Jacqueline Caková /  Aleksandrina Najdenovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017